Бакты:
 Бакты () — село в Каркаралинском районе Карагандинской области Казахстана.
 Бакты () — хребет Южного Урала.